Igreja de Santa Margarida pode referir-se a:

 Igreja de Santa Margarida, em Cabo da Praia, Ilha Terceira, nos Açores
 Igreja de Santa Margarida, em Terra do Pão, Ilha do Pico, nos Açores
 Igreja de Santa Margarida, em Londres, na Inglaterra

Desambiguação